Depeyre steht für:

 Gabrielle Depeyre (* 1888; † um 1970), bürgerlicher Name von Gabrielle Lespinasse
 Octave Depeyre (1825–1891), französischer Rechtsanwalt und Politiker